11-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 16 по 23 августа 1947 года. Победу одержал итальянский велогонщик Джино Бартали.

Маршрут 
Гонка состояла из 10 этапов, общей протяженностью 1612,5 километра. Финиш второго и старт третьего этапов находились на территории Лихтенштейна в городе Вадуц.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1947 на FirstCycling

1947 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1947 году
Август 1947 года